Osoby o tym nazwisku:
 Georges Duby – francuski historyk
 Jean Étienne Duby – szwajcarski duchowny, botanik i mykolog